Ha fatto parte del gruppo Slza. Insieme a Petr Lexa hanno creato il jingle della serie Tv Přístav.

Biografia 
Nasce nel 1986 ad Aš, cittadina della Repubblica Ceca, e si è trasferito nella capitale Praga dopo la scuola media. Ha fatto parte della band Xindl X. Ha imparato a suonare la chitarra già da bambino. Il suo principale insegnante è stato Zdeněk Fišer.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni